Bølling steht für:

 Bølling (Egtved Sogn), einen Ort im Egtved Sogn in Dänemark
 Bølling (Ringkøbing-Skjern), einen Ort in der Ringkøbing-Skjern Kommune in Dänemark
 Bølling Sø, einen See in Dänemark, die Typuslokalität für das Bölling-Interstadial
 Bölling-Interstadial, Zeitabschnitt der Erdgeschichte (11.720–11.590 v. Chr.)

Bölling oder Boelling ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Bölling (* 1980), deutsche Kommunalpolitikerin der CDU
 Cordula Bölling-Moritz (1919–1995), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 Eugen Boelling (1887–1944), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat
 Friedrich Bölling (1844–1899), preußischer Generalmajor
 Karl-Heinz Bölling (* 1947), Schriftsteller und Hörspielautor
 Klaus Bölling (1928–2014), deutscher Publizist und Politiker
 Johann Peter Boelling (1773–1857), deutscher Unternehmer und Politiker
 Jörg Bölling (* 1974), deutscher katholischer Kirchenhistoriker und Historiker
 Lars-Arne Bölling (* 1944), schwedischer Skilangläufer
 Rainer Bölling (* 1944), deutscher Pädagoge und Historiker
 Reinhard Bölling (* 1944), deutscher Mathematiker

Siehe auch:
 Böling
 Pölling